Gozi ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Gozi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1927 und 1941

 Sandro Gozi (* 1968), italienischer Politiker (PD)

Gozi steht für:

 Gozi (Trojaner), ein Trojaner

Siehe auch:
 Gozzi